Христиан Альбинус:
 Христиан Бернард Альбинус (1699—1752) — немецкий врач
 Христиан Фридрих Альбинус (1771—1837) — немецкий меценат